Adrian Sell (ur. 28 kwietnia 1998) – niemiecki skoczek narciarski, reprezentant klubu SV Meßstetten. Drużynowy złoty medalista Mistrzostw Świata Juniorów 2016, medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Wystąpił w konkursach skoków narciarskich na Zimowym Olimpijskim Festiwalu Młodzieży Europy 2015, zajmując 20. miejsce indywidualnie i 4. w konkursie drużynowym. W sierpniu 2015 w Kuopio wystartował kolejno w zawodach FIS Cup oraz Letniego Pucharu Kontynentalnego, w obu przypadkach w debiucie zdobywając pierwsze punkty po zajęciu 26. pozycji. W grudniu 2015 w Engelbergu w swoim pierwszym starcie w zimowej edycji Pucharu Kontynentalnego zajął 6. miejsce. Wystartował na Mistrzostwach Świata Juniorów w Narciarstwie Klasycznym 2016, zajmując 13. miejsce indywidualnie oraz zdobywając złoty medal w zawodach drużynowych.

31 stycznia 2019, podczas testów Heini-Klopfer-Skiflugschanze przed zawodami Pucharu Świata w Oberstdorfie, odległością 223 metrów ustanowił swój rekord życiowy. 31 grudnia 2019 wystąpił w kwalifikacjach do konkursu Pucharu Świata w Garmisch-Partenkirchen, nie uzyskując awansu do konkursu głównego. W Pucharze Kontynentalnym 2019/2020 dwukrotnie kończył zawody w pierwszej dziesiątce. W sezonie 2020/2021 tego cyklu najwyżej sklasyfikowany był na 11. pozycji, a w sezonie 2021/2022 na 10. miejscu. W międzynarodowych zawodach po raz ostatni wystartował 18 marca 2022, odpadając w kwalifikacjach do zawodów Pucharu Świata w lotach w Oberstdorfie.

W maju 2022 zakończył karierę sportową.

Reprezentując Badenię-Wirtembergię, zdobywał medale mistrzostw Niemiec w konkursach drużynowych: srebrny w 2019 oraz brązowy w 2015 i 2021.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Sella na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Zimowy olimpijski festiwal młodzieży Europy

Indywidualnie

Drużynowo

Starty A. Sella na zimowym olimpijskim festiwalu młodzieży Europy – szczegółowo

Puchar Świata

Miejsca w poszczególnych konkursach indywidualnych Pucharu Świata

Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

Letni Puchar Kontynentalny

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego

Puchar Beskidów

Miejsca w klasyfikacji generalnej

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca na podium w konkursach indywidualnych FIS Cupu chronologicznie

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cupu

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Niemieccy skoczkowie narciarscy
Urodzeni w 1998